Raskolnikoff, auch Raskolnikov oder Raskolnikow, steht für:

 Rodion Raskolnikow, die Hauptfigur in Fjodor Dostojewskis Roman Schuld und Sühne
 Name einer um 1910 entstandenen Tragödie, siehe Leo Birinski #Das Werk 
 Raskolnikow (1923), deutscher Stummfilm
 Raskolnikoff (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1959

Personen:
 Fjodor Fjodorowitsch Raskolnikow (1892–1939), sowjetischer Diplomat und Flottenkommandeur
 Ripoff Raskolnikov (* 1955), österreichischer Bluesmusiker